Мёз ():
 французское название реки Маас
 Мёз (департамент) — департамент в Лотарингии
  — астероид главного пояса